Zespół hemolityczno-mocznicowy (ang. haemolytic-uraemic syndrome, HUS)
 Jan Hus
 (1840) Hus
 Hus (postać biblijna)